Tasso est un nom propre italien, corse, grec ou japonais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Tasso, commune française de Corse-du-Sud ;
 , frazione de la commune italienne de Terranuova Bracciolini dans la province d'Arezzo en Toscane.
 Tasso, arrondissement de la commune de Nikki dans le département du Borgou au Bénin ;
 Tasso Fragoso municipalité brésilienne de l'État du Maranhão ;
 , secteur non constitué en municipalité situé dans le comté de Bradley, dans l'état du Tennessee aux États-Unis ;
 Cornello dei Tasso, hameau médiéval de la commune de Camerata Cornello dans la province de Bergame et la région Lombardie en Italie ;
 , île de la province du Nord-Ouest au Sierra Leone.

Hydronyme 
Tasso est un hydronyme notamment porté par :
 , rivière de la région des Abruzzes en Italie ;
 , rivière de Bombay en Inde ;
 , lac du Canada dans le comté de l'Outaouais et la province de Québec ;
 , lac du Canada dans la municipalité de district de Muskoka et la province de l'Ontario ;
 , lac du Canada dans la municipalité de district de Muskoka et la province de l'Ontario.

Odonyme 
 , place de Florence en région Toscane en Italie ;
 , place et square de Sorrente dans la province de Naples en région Campanie en Italie.

Patronyme 

 Agostino Tasso (1451-1510), maître général des postes italien ;
 Alain Tasso (1962-), poète, peintre et essayiste franco-libanais ;
  (1943-), sociologue, historien et écrivain argentin ;
  (1957-), homme politique et homme d'affaires italien ;
 Bernardo Tasso (1493-1569), poète italien ;
  (1914–1962), traducteur et journaliste italien ;
 Famille Del Tasso, famille italienne de graveurs et de sculpteurs :
 Domenico del Tasso (1440-1508), sculpteur sur bois italien ;
 Giovanni Battista del Tasso (1500-1555), graveur sur bois, sculpteur et architecte italien ;
  (1465-1500), sculpteur italien ;
  (1852-1919), militaire portugais ;
  (1899-1963), homme politique brésilien ;
 Giovanni Vincenzo Tasso (1850-1919), ecclésiastique italien et évêque d'Aoste ;
  (1950-), acteur et écrivain scientifique allemand ;
 Henri Tasso (1882-1944), homme politique français, maire de Marseille ;
  (1808-1849), patriote italien ;
 Jacques Tasso, pilote amateur de rallye automobile ;
 , connu comme Nado (1938-2013), footballeur brésilien ;
  (1942-), homme politique brésilien ;
  (1934–2003), acteur espagnol ;
 Lily Tasso (1922-2018), journaliste québécoise d'origine égyptienne ;
 Luigi Tasso (mort en 1520), évêque italien ;
 Ollanta Moisés Humala Tasso, homme politique péruvien, président du Pérou ;
 Omedeo Tasso ( - 1309), patriarche de la maison allemande de Thurn und Taxis et organisateur de l'un des premiers services postaux modernes ;
 Pierre Tasso (1958-2018), un auteur, réalisateur, dessinateur, illustrateur, scénariste et directeur artistique français ;
  (1973-), footballeur et entraîneur italien ;
  (1989-), footballeur vanuatais ;
  (1942–1992), footballeur brésilien ;
 Takuya Tasso (1964-), homme politique japonais ;
  (1852-1935), sculpteur espagnol ;
 Torquato Tasso, connu en français comme Le Tasse (1544-1595), poète italien, fils de Bernardo Tasso ;
 Valérie Tasso (1969-), écrivaine, conférencière, chercheuse et sexologue française.

Prénom 
Tasso est un prénom, notamment grec, porté par :
 Tasso Adamopoulos (né au ), altiste français d'origine grecque ;
  (1931-) compositeur brésilien ;
 Tasso Corrêa (1901-1977), pianiste brésilien ;
  (1895-1968), écrivain brésilien ;
  (1964-), consultant en stratégie, médiateur et journaliste politique allemand ;
 Tasso de Frioul ou Taso de Frioul (mort vers 625), duc de Frioul en Italie ;
 Tasso Janopoulo, (1897-1970), pianiste français d'origine grecque ;
  (1948-), homme politique brésilien ;
  (1964-), mathématicien américian ;
 Tassó Kavadía (1921-2010), actrice grecque ;
  (1959-), footballeur canadien ;
  (1907-1936), peintre roumain ;
 Tasso Mukebezi (né au ), footballeur tanzanien ;
  (1930-2017), physicien allemand ;
  (1971-), journaliste et homme politique suédois ;
  (1940-), footballeur allemand ;
 Augusto Tasso Fragoso (1869-1945), militaire et homme d'État brésilien.

Pseudonyme 

 , pseudonyme de Ilse Lind (1874–1955), acteur autrichien ;
 Tasso, pseudonyme de Jens Müller (1966-), graffeur allemand.

Titre d'œuvre 
 Tasso, Lamento e Trionfo ("Tasso, lamentation et triomphe"), poème symphonique composé par Franz Liszt en 1849.
 , pièce de théâtre de Johann Wolfgang von Goethe consacrée au poète italien Torquato Tasso, créée en 1807.

Science 
 , nom d'un détecteur de particules et du groupe de physiciens qui y travaille ;
 (12295) Tasso, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Zoologie 
 , papillon de la famille des Papilionidae.
 , espèce de papillon du genre  et de la famille des noctuidae.

Divers 
  (né en 1983), pur-sang américain ;
 , jambon fumé et épicé, spécialité de la cuisine du sud de la Louisiane aux États-Unis.

Patronyme italien